El término Kalifato abasí puede referirse a:
 Kalifato abasí de Bagdad: Segunda dinastía de kalifas suníes (750-1258) que sucedieron a la de los omeyas. También se conoce como Kalifato de Bagdad.
 Kalifato abasí de El Cairo: Sucesor del Kalifato de Bagdad.